Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile: muncii, familiei, egalității de șanse, protecției sociale. A fost numit înainte Ministerul muncii și protecției sociale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Acesta a fost înființat prin decretul lege nr. 1327 din 29 martie 1920, la propunerea președintelui Consiliului de Minștri, mareșalul Alexandru Averescu. A fost înființat Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, care avea ca unul dintre principalele scopuri ocrotirea și organizarea muncii.

Numiri în funcție ale miniștrilor 
Ministrul muncii și solidarității sociale
 28 decembrie 2000 — Marian Sârbu — cu ocazia formării Guvernului Năstase
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei
 29 decembrie 2004 — Gheorghe Barbu — cu ocazia formării Guvernului Tăriceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale
 22 decembrie 2008 — Marian Sârbu — cu ocazia formării Guvernului Boc (1)
 23 decembrie 2009 — Mihai Constantin Șeitan — cu ocazia formării Guvernului Boc (2)
 3 septembrie 2010 - Ioan Nelu Botiș - după demisia domnului Mihai Constantin Șeitan
 3 iunie 2011 — Sebastian Lăzăroiu
 19 septembrie 2011 — Sulfina Barbu
 9 februarie 2012 — Claudia Boghicevici - cu ocazia formării Guvernului Ungureanu
 7 mai 2012 — Mariana Câmpeanu - cu ocazia formării Guvernului Ponta
 5 martie 2014 - Rovana Plumb (în Guvernul Victor Ponta (3) și Guvernul Victor Ponta (4)).
 17 noiembrie 2015 - Claudia Ana Costea (în Guvernul Dacian Cioloș).
 18 aprilie 2016 - Dragoș Pîslaru (în Guvernul Dacian Cioloș).
Ministrul muncii și justiției sociale
 4 ianuarie 2017 - Lia Olguța Vasilescu (în Guvernul Sorin Grindeanu, Guvernul Mihai Tudose și Guvernul Viorica Dăncilă).
 20 noiembrie 2018 - Marius-Constantin Budăi (în Guvernul Viorica Dăncilă).
Ministrul muncii și protecției sociale
 4 noiembrie 2019 - Violeta Alexandru (în Guvernul Ludovic Orban).
 23 decembrie 2020 - Raluca Turcan (în Guvernul Florin Cîțu).
Ministrul muncii și solidarității sociale
 26 noiembrie 2021 -  Marius-Constantin Budăi (în Guvernul Nicolae Ciucă).

Organizare 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are următoarele agenții în subordonare:

Controverse 
În anul 2004, un raport al Curții de Conturi arăta că instituțiile din subordinea Ministerului Muncii au cumpărat, în perioada 2000-2002, o serie de imobile în condiții dezavantajoase pentru stat.

Note 

(în Guvernul Victor Ponta (3) și Guvernul Victor Ponta (4)

De la 5 martie 2014, ministru al muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este Rovana Plumb  (în Guvernul Victor Ponta (3) și Guvernul Victor Ponta (4)).

Organizare 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale are următoarele agenții în subordonare:

Controverse 
În anul 2004, un raport al Curții de Conturi arăta că instituțiile din subordinea Ministerului Muncii au cumpărat, în perioada 2000-2002, o serie de imobile în condiții dezavantajoase pentru stat.

Note

Legături externe 
- Site web oficial